La vierge au chardonneret est un thème artistique exploité par de nombreuses œuvres, dont :
 La Vierge au chardonneret (Raphaël)